Feuer:
 "Feuer frei!" est une chanson du groupe allemand Rammstein 
 "O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe" (BWV 34) est une cantate religieuse de  Johann Sebastian Bach
 "O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe" (BWV 34a) est une cantate profane incomplète de Johann Sebastian Bach
 Cy Feuer (en) était un producteur de théâtre, metteur en scène et musicien américain
 Donya Feuer (it) est une chorégraphe et danseuse américaine
 Debra Feuer (en) est une actrine américaine
 Ian Feuer est un ancien joueur de football, international américain
 Feuer Tanz System est un album du groupe Punish Yourself